Розін Іван Мойсейович (1978) — український актор театру, кіно та дубляжу, музикант, вокаліст гурту «Gouache» (2006—2012), з 2013 року групи «US».
 Розін Мойсей Бенедиктович — радянський актор і театральний режисер. 
 Розін Сергій Володимирович — російський хокеїст.
Прізвища